Дельфы может означать:
 Дельфы — древний город в Фокиде.
 Дельфы (дим) — община (дим) в Греции.
 Дельфы (Фокида) — малый город в Греции.

См. также 
 Дельфи
 Delphi